Isala (de klemtoon ligt op de eerste lettergreep) is een oude naam voor de rivier de IJssel, en diverse instanties, organisaties en bedrijven hebben daaraan hun naam ontleend. 

 Isala (ziekenhuis), een ziekenhuisgroep met twee ziekenhuizen en drie poliklinieken
Isala Zwolle
Isala Meppel
 Het Isala College in Silvolde; een onderdeel van het Almende College
 BC Isala, een bridgeclub in Deventer, opgericht in 1953
 Isala '77 een volleybalvereniging uit Beneden-Leeuwen
 Het Isala Theater, een theater in Capelle aan den IJssel

 Isala (geslacht), een geslacht van de krabspinnen